Чернятинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Чернятинська сільська рада — Вінницька область, Жмеринський район
 Чернятинська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Чернятинська сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район